|-
| (107601) 2001 EW||2001 EW||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107602) 2001 EN1||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107603) 2001 EN2||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107604) 2001 ES2||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107605) 2001 ET2||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107606) 2001 EL3||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107607) 2001 ES3||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107608) 2001 EW3||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107609) 2001 EY3||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107610) 2001 EO4||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107611) 2001 EP4||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107612) 2001 EV4||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107613) 2001 EB5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107614) 2001 ED5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107615) 2001 EK5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107616) 2001 EO6||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107617) 2001 EW6||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107618) 2001 EO7||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107619) 2001 EQ7||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107620) 2001 EW7||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107621) 2001 EC8||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107622) 2001 EJ9||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107623) 2001 EM9||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107624) 2001 EN9||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107625) 2001 EX9||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107626) 2001 EG10||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107627) 2001 ER10||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107628) 2001 EV10||||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107629) 2001 EY10||||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107630) 2001 ET11||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107631) 2001 EU11||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107632) 2001 EX11||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107633) 2001 EA12||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107634) 2001 EG12||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107635) 2001 EL12||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107636) 2001 EL13||||15 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (107637) 2001 EO13||||15 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 107638 Вендіфрідман (Wendyfreedman)||||15 березня 2001||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (107639) 2001 EV13||||13 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107640) 2001 EQ15||||14 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107641) 2001 ER16||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107642) 2001 EZ16||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107643) 2001 EY17||||15 березня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (107644) 2001 EG18||||15 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (107645) 2001 EZ18||||14 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107646) 2001 EG20||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107647) 2001 EQ20||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107648) 2001 ER20||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107649) 2001 ET20||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107650) 2001 ER21||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107651) 2001 EW21||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107652) 2001 EP23||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107653) 2001 EA24||||15 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (107654) 2001 EE24||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107655) 2001 EF24||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107656) 2001 EC25||||15 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (107657) 2001 EN25||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107658) 2001 EF27||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107659) 2001 EK27||||4 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107660) 2001 FH||2001 FH||16 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107661) 2001 FC2||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107662) 2001 FG2||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107663) 2001 FK2||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107664) 2001 FO2||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107665) 2001 FK3||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107666) 2001 FN3||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107667) 2001 FW3||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107668) 2001 FY4||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107669) 2001 FC5||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107670) 2001 FE5||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107671) 2001 FW5||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107672) 2001 FE6||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107673) 2001 FV6||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107674) 2001 FU8||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107675) 2001 FA9||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107676) 2001 FD10||||17 березня 2001||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (107677) 2001 FN10||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107678) 2001 FO10||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107679) 2001 FQ10||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107680) 2001 FS10||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107681) 2001 FO11||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107682) 2001 FB12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107683) 2001 FD12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107684) 2001 FF12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107685) 2001 FJ12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107686) 2001 FN12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107687) 2001 FZ12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107688) 2001 FB13||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107689) 2001 FE13||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107690) 2001 FB14||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107691) 2001 FE14||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107692) 2001 FA15||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107693) 2001 FE15||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107694) 2001 FO15||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107695) 2001 FP15||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107696) 2001 FZ15||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107697) 2001 FL16||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107698) 2001 FS16||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107699) 2001 FC17||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107700) 2001 FQ17||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

107600